Деревянки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Деревянки — деревня в Поставском районе Витебской области.

Украина 
 Деревянки — село в Шаргородском районе Винницкой области.
 Деревянки — село в Васильковськом районе Киевской области.
 Деревянки — село в Золочевском районе Львовской области.